Monfaucon (Dordogne)
 Monfaucon (Hautes-Pyrénées)
ook:
gemeenten met de naam Montfaucon